Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022 – 29. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 23 lipca 2022 w Wiśle, a zakończyła 2 października 2022 w Klingenthal. Rozegranych zostało dziewięć konkursów - sześć indywidualnych, dwa drużyn mieszanych oraz jeden duetów.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 25 maja 2022 podczas Kongresu FIS w Mediolanie. 

Z uwagi na niekorzystne prognozy pogodowe konkurs duetów w Râșnovie został przeniesiony z 18 na 17 września, a rozgrywane 18 września zawody mikstów z powodu silnego wiatru ograniczone zostały do jednej serii.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2022 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Statystyki drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2022. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2022/2023 będzie składał się z 3 konkursów indywidualnych, rozgrywanych od 23 lipca do 7 sierpnia. W skład drugiego, trwającego od 17 września do 2 października, również wchodzą 3 konkursy.

Grupa krajowa 
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich